

Внешняя политика 
Внешняя политика - это разновидность политики, включающая  в себя процесс ведения внешних отношений между государствами, который основывается на интересе собственного государства, в первую очередь в отстаивании своих национальных интересов. 

Что касается Российской Федерации, то согласно обновленной Конституции РФ, президент “определяет основные направления внешней политики государства”.

Внешнеполитические решения 
Внешнеполитические решения - это решения, нужные для формирования и реализации внешней политики международными акторами.

Любые принятые решения, касающиеся внешней политики в России, опираются на Концепцию внешней политики РФ. Следуя Конституции, России необходимо проводить самостоятельную внешнюю политику для обеспечения защиты личности, общества страны, а также самого государства.

Процесс осуществления внешней политики состоит из несколько уровней:

- Стратегический, на котором идёт разработка решения;

- Оперативный уровень, который занимается утверждением решения;

- Тактический. Отвечает за саму реализацию ранее утвержденных решений.

Механизмы принятия и реализации внешнеполитических решений 
Для осуществления эффективной внешней политики стране необходимо грамотно пользоваться механизмом принятия и реализации принятых решений во внешнеполитической деятельности.

 Во-первых, важно принимать решения открыто и соблюдать прозрачность в принятии решений.

 Во-вторых, следует пользоваться принципом коллегиальности и привлекать большое число субъектов, касающихся международной деятельности.

 Помимо прочего, для эффективного процесса принятия решений необходимо опираться на подготовленную правительственными и неправительственным организациями аналитику.

Что же касается Российской Федерации, то в течении всей истории существования у страны сложился отдельный от привычного европейского строя процесс принятия политических решений. Политическая система принятия решений в РФ построена таким образом, что внешнеполитические решения принимает президент и он же является ключевой фигурой в данном процессе. Также сам процесс принятия внешнеполитических решений достаточно закрытый и персонализированный и не вовлекающий экспертное и бизнес - сообщества.

В Российской Федерации в процессе принятия решений участвуют несколько органов исполнительной власти:

 МИД, который является прямым официальным проводником Кремля во внешней политике.
 Совет Безопасности
 Управление Президента Российской Федерации по внешней политике, который участвует вместе с президентом РФ в определении основных направлений внешнеполитической деятельности государства

Факторы влияния на формирование современной системы ВП РФ: 

 В период правления Б. Ельцина были заложены конституционные основы, которые подчеркивали главенствующую роль президента в процессе принятия внешнеполитических решений.
 Менее значимые институты были серьезно ограничены во влиянии.

Так как со времен СССР заложилась основа персонификации роли руководства страны в принятии внешнеполитических решений, то согласно Конституции РФ практически все внешнеполитические направления лежат на главе государства.

Получается, что такой механизм принятия решений с одной стороны, повысил способность России к мобилизации ресурсов в критические моменты, но с другой стороны акцент на личные двусторонние взаимоотношения с политическими лидерами (а не на институциональные взаимодействия), ставят под угрозу долгосрочные отношения с партнерами в частности.

Если расширить вовлечение различных групп интересов в процесс принятия внешнеполитических решений в России, то это позволит в перспективе развить активное низовое сотрудничество с внешними партнерами, а точнее станет катализатором изменений,  и возможность показать развитие системы власти и ее желание к новому формату диалога.

Примечания 

Внешняя политика России